15. breddegrad kan henvise til:

 15. nordlige breddekreds
 15. sydlige breddekreds